Игорь Эдуардович Звечаровский — российский , доктор юридических наук, профессор. Государственный советник юстиции 2 класса. В 2007—2011 годах являлся ректором Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В настоящее время — заведующий кафедрой уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Биография 
Родился в 1959 году в Алдане.

В 1984 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.

В 1987 году стал кандидатом юридических наук, а в 1993 — доктором юридических наук.

С 1987 по 1996 год преподавал в Иркутском государственном университете, при этом занимал должности доцента, заведующего кафедрой.

С 1996 по 2001 год работал в органах прокуратуры Российской Федерации, занимал должности заместителя прокурора Иркутской области, директора, ректора Иркутского юридического института Генеральной прокуратуры Российской федерации.

С 2001 года по 2012 год работал в Российской правовой академии Минюста России, занимая должность первого проректора, а затем ректора.

В 2007 году возглавил вновь созданное образовательное учреждение — Академию Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. При этом продолжал работать в Российской правовой академии в должности профессора кафедры уголовного права и криминологии, читал лекции по уголовному праву. Является специалистом в области уголовного права и криминологии, автор более 80 научных работ, двух учебников. Входит в центральный совет Ассоциации юристов России.

В 2012—2013 гг. — заместитель Генерального директора ОАО Российские космические системы. В 2012—2019 гг. — профессор кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.

С 2019 года — и. о. заведующего кафедрой уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.

30 сентября 2019 года назначен заведующим кафедрой уголовного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Почётные звания 
 Заслуженный юрист Российской Федерации.
 Доктор юридических наук.
 Профессор.
 Государственный советник юстиции 2 класса.
 Почётный работник прокуратуры Российской Федерации.

Критика 
Фигурант диссернета, как научный руководитель и оппонент диссертаций с масштабными заимствованиями.

Примечания

Ссылки 
 Академия Генеральной прокуратуры Российской федерации — официальный сайт
 Звечаровский Игорь Эдуардович на сайте «Диссернет»

Ректоры вузов Москвы
Криминологи
Специалисты по уголовному праву
Выпускники Иркутского государственного университета
Преподаватели Российской правовой академии
Преподаватели Иркутского государственного университета
Фигуранты Диссернета
Руководители Российской правовой академии